Дроздовицька сільська рада — колишня сільська рада, Львівська область, Старосамбірський район
 Дроздовицька сільська рада — Чернігівська область, Городнянський район